Die Abkürzung JEV steht für: 
 Jesuit European Volunteers, ein Vorläufer von Jesuit Volunteers, Freiwilligendienst des Jesuitenordens
 Journal für Erbrecht und Vermögensnachfolge
 Jugend Europäischer Volksgruppen, europäischer Dachverband von Jugendorganisationen 

JEV als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Friesland (auslaufend)

Abkürzung